FC Dinamo București (normalt bare kendt som Dinamo Bukarest) er en rumænsk fodboldklub fra hovedstaden Bukarest. Klubben spiller i landets bedste liga, Liga I, og har hjemmebane på stadionet Stadionul Dinamo. Klubben blev grundlagt i 1948 og har siden da vundet 18 rumænske mesterskaber og 13 pokaltitler og to super-cup titler.

Titler 

 Rumænske Liga (18): 1955, 1962, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1990, 1992, 2000, 2002, 2004, 2007

 Rumænske Pokalturnering (13): 1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2002, 2003, 2004, 2011

 Rumænske Super Cup: (2): 2005, 2012

Kendte spillere 
  Bogdan Stelea
  Florin Raducioiu
  Dorinel Munteanu 
  Viorel Moldovan
  Cosmin Contra 
  Adrian Mutu
  Gheorghe Popescu

Danske spillere 
  Ingen

Færøske spillere 
  Kaj Leo í Bartalsstovu (2016-): Angriber, skiftede 1. februar 2016 fra norske Levanger.

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 
 Historie Dinamo 

Fodboldklubber i Rumænien
Etableret i 1948
Bukarest